Большекрепинское сельское поселение — муниципальное образование в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — слобода Большекрепинская.

Административное устройство 
В состав Большекрепинского сельского поселения входят:
 слобода Большекрепинская;
 хутор Выдел;
 село Греково-Ульяновка;
 село Каршенно-Анненка;
 хутор Новая Украина;
 хутор Папчино;
 хутор Персиановка;
 хутор Почтовый Яр;
 село Чистополье.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Родионово-Несветайского района